Влади́мир Евге́ньевич Бабу́рин (24 ноября 1961, Москва — 1 ноября 2009, Москва) — политический журналист,  московского бюро Радио «Свобода».

Биография 
Бабурин учился на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1979—1984 году. Работал в Гостелерадио СССР, на Радио России и на Российском телевидении. Сотрудничал с радиостанцией «Немецкая волна».

Радио Свобода 
Бабурин с 1995 года работал на Радио «Свобода». Был автором программ «Время гостей», «Лицом к лицу», «Свободная тема», редактировал программу «Либерти лайф».

Ссылки 
 Биографическая справка
 Владимир Бабурин на Радио Свобода